Plusieurs voies sont nommées en mémoire du maréchal Gallieni :

 Avenue Gallieni à Bagnolet ;
 Avenue Gallieni à Courbevoie ;
 Avenue Gallieni à Gentilly dans le Val-de-Marne ;
 Avenue Gallieni à Noisy-le-Sec ;
 Avenue du Maréchal-Gallieni à Paris.